Минеральные воды — топоним:

Казахстан 

 Минеральные воды — прежнее название села Жылысу Жетысайского района Туркестанской области.

Россия 

Минеральные Воды — город в Ставропольском крае.
Минеральные Воды — аэропорт города Минеральные Воды.
Минеральные Воды — узловая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.

Украина 

Минеральные Воды — посёлок в Павлоградском районе Днепропетровской области.

См. также 
Аннинские Минеральные Воды
Минеральные Воды Железноводска
Минеральная вода
Лечебные минеральные воды
Казминводы